Ronde van Drenthe 2018 var den 56. udgave af cykelløbet Ronde van Drenthe. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. marts 2018. Det blev vundet af tjekkiske František Sisr fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
Lasse Norman Hansen kørte for 
Casper Pedersen kørte for 
Jonas Aaen Jørgensen kørte for 
Andreas Kron kørte for 
Tobias Kongstad kørte for 
Martin Mortensen kørte for 
Søren Siggaard kørte for 
Andreas Stokbro kørte for 
Troels Vinther kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018